George Spratt est un patronyme pouvant désigner:

 (1870-1934), inventeur en aviation américain
 (1844-1934), homme politique américain

Voir aussi

Spratt, George